El nombre Juan Galván puede referirse a:

 Juan Galván, pintor barroco español activo en el reino de Aragón.
 John Galvin, marino e insurgente mexicano del siglo XIX.
 Joan Galvany, compositor catalán (1660-1725)